Piec ist der Familienname folgender Personen:

 Ryszard Piec (Richard Pietz; 1913–1979), polnischer Fußballspieler 
 Wilhelm Piec (Wilhelm Pietz; 1915–1954), schlesischer und polnischer Fußballspieler